Вульфф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вульфф, Густав Вильгельм (1834—1913) — британский судостроитель и политик.
 Вулфф, Нэт (род. 1994) — американский актер, продюсер и композитор. Вулфф, Алекс (род. 1997) — американский актёр, певец, музыкант и композитор.

 См. также 
 Вульф
 Вулф
 Вольфф
 Вольф
 Wolf